Rozengracht (Amsterdam), een straat in Amsterdam
 Rozengracht (Harlingen), een gracht in Harlingen
 Rozengracht (Zaandam), een straat in Zaandam
 Rozengracht (Zutphen), een straat in Zutphen